US Open 2019 – gra podwójna dziewcząt – zawody deblowe dziewcząt, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 3–8 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

1. ćwiartka

2. ćwiartka

3. ćwiartka

4. ćwiartka

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2019
US Open – gra podwójna dziewcząt